Andor est un prénom hongrois masculin, notamment porté par :
 Andor Kertész (1894-1985), un photographe hongrois, naturalisé américain ,
 Andor Lilienthal (1911-2010), un grand maître hongrois du jeu d'échecs ,
 Andor Dorogi (1912-1989), un arbitre hongrois de football ,
  (1930-2008), professeur émérite de l'université de Keele ,
 Andor László (1966-), un homme politique hongrois.

Andor est également un nom désignant :
 Andor, un pays de l'univers de La Roue du temps créé par l'écrivain américain Robert Jordan ,
 Andor, un jeu de société coopératif créé par Michael Menzel ,
 Andor (ou Andoria), la planète d'origine des Andoriens dans l'univers de fiction de Star Trek ,
 Andor (ou Númenor), une île du légendaire de l'écrivain britannique .

Dans l'univers Star Wars, Andor désigne :
 Cassian Andor, l'un des personnages principaux du film Rogue One: A Star Wars Story (2016).
 Andor, une série télévisée préquelle du film diffusée en 2022 sur Disney+.